Sabina kan henvise til:

Steder 
 Sabina (region), region og sted i Italien, og dermed:
 Biskop af Sabina
 Greve af Sabina
 Magliano Sabina, by
 Pozzaglia Sabina, by
 Fara Sabina, en kommune i provinsen Rieti i den italienske region Latium
 Palombara Sabina, en by og kommune i provinsen Rom i Italien
 Sabinas Hidalgo, en kommune i den nordøstlige mexicanske stat Nuevo León
 Sabinas, en kommune i den nordøstlige mexicanske stat Coahuila
 Sabina, Ohio
 Sabina Park
 Šabina, region i Okres Sokolov, Tjekkiet

Personer

I antikken 
 Sabina, kvindenavn i det antikke Rom, båret af kvinder af slægten Sabinus:
 Poppaea Sabina, kone til kejser Nero
 Vibia Sabina, kone til kejser Hadrian, efter sin død diva Sabina
 Sankt Sabina

I moderne tid 
 Sabina, prinsesse af Bayern, kone til Vilhelm 4. af Bayern
 Sabina (stripper), dansk stripper og pornoskuespiller
 Sabina Guzzanti
 Sabina Moya, colombisk spydkaster
 Sabina Wojtala
 Joaquín Sabina
 Karel Sabina, tjekkisk forfatter
 Maria Sabina
 Sabina Kelleher, Dun Laoghaire, Co. Dublin.
 Sabina Casarova, tjekkisk model, skuespiller og fridykker
 Sabina Classen, tysk thrash metal-sanger
 Sabina Sciubba, sanger

Andre 
 Sabina (skuespil), skuespil fra 1998 af Snoo Wilson
 Sabina (film), film fra 1963 med Gina Pareno
 Juniperus sabina (Savin Juniper), et slags nåletræ
 Sabina, en karakter i Somos lo que hay
 Sabina, en karakter i Tilværelsens ulidelige lethed